— японская анимационная студия, созданная в 2011 году по инициативе Лина Акиракая. В настоящее время директором студии является Эйсукэ Хаяси.

Работы

Телевизионные сериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Аниме-студии
Компании Токио